Never Say Never může být:
 Never Say Never (album, Tarantula) – album české hudební skupiny Tarantula z roku 1995
 Never Say Never (píseň, Justin Bieber) – píseň amerického zpěváka Justina Biebera z roku 2010
 Justin Bieber: Never Say Never – dokumentrání film o Justinu Bieberovi z roku 2011